Boldklubben af 1973 har flere betydninger:

 Boldklubben af 1973 (Herlev)
 Boldklubben af 1973 (Slagelse)